W artykule znajduje się lista odcinków serialu animowanego Lilo i Stitch.

Spis odcinków

Sezon 1Premiera serii w Polsce odbyła się 3 grudnia 2006 na kanale Disney Channel.

Przypisy 

Listy odcinków telewizyjnych seriali animowanych